Personen
 Jacqueline Kennedy Onassis, de voormalige first lady van de Verenigde Staten
 Jackie Chan, acteur en stuntman uit Hongkong
 Jackie Cooper, acteur, filmregisseur en producent
 Jackie Wilson, soul- en rhythm-and-blues-zanger

Films
 Jackie (1921), een film geregisseerd door John Ford
 Jackie Brown (film), Amerikaanse misdaadfilm uit 1997
 Jackie (2010)
 Jackie (2012), een Nederlandse film uit 2012
 Jackie (2016), een Amerikaanse film over Jacqueline Kennedy Onassis

Muziek
 Jacky (lied), een nummer van Jacques Brel, in Engelse vertaling Jackie geheten en uitgevoerd door Scott Walker

Media
 Jackie (tijdschrift), een Brits vrouwentijdschrift

Zie ook 
 Jacky (doorverwijspagina)
 Jackie Brown (doorverwijspagina)